Het Europees kampioenschap dammen 1971 werd van 5 t/m 17 september 1971 gespeeld in Soechoemi. 
Winnaar met 17 punten uit 10 partijen werd Ton Sijbrands, op 1 punt gevolgd door Andris Andreiko en op 3 punten door Anatoli Gantvarg. 
De overige Nederlandse deelnemers waren Pieter Bergsma (4e met 13 punten) en Wim van der Sluis (7e met 8 punten). 
De Belg Paul Deguée eindigde met 2 punten op de 11e en laatste plaats.

Eindstand

Externe link
 Scoretabel op Toernooibasel

Europees kampioenschap dammen
Dammen in de Sovjet-Unie
Geschiedenis van Abchazië
Dammen in 1971
Dammen
Soechoemi